Jméno Harold nosí více osobností:

 Harold I. (cca 1015–1040) – anglický král
 Harold II. Godwinson (asi 1022–1066) – anglický král
 Harold Mahony (1867–1905) – irský tenista
 Harold E. Palmer (1877–1949) – anglický lingvista a fonetik
 Harold Cazneaux (1878–1953) – australský piktorialistický fotograf
 Harold Rupert Alexander (1891–1969) – britský maršál
 Harold Gresley (1892–1967) – britský malíř
 Harold Urey (1893–1981) – americký fyzikální chemik
 Harold Lloyd (1893–1971) – americký filmový herec a producent
 Harold Macmillan (1894–1986) – britský politik
 Harold Innis (1894–1952) – kanadský mediální teoretik, historik ekonomie a politický ekonom
 Harold McMunn (1902–1964) – kanadský hokejista
 Harold Lasswell (1902–1978) – americký politolog a teoretik komunikace
 Harold Eugene Edgerton (1903–1990) – americký inženýr
 Harold Holt (1908–1967) – australský politik
 Harold Gordon Skilling (1912–2001) – kanadský historik, bohemista a politolog
 Harold Wilson (1916–1995) – britský politik
 Harold Garfinkel (1917–2011) – americký sociolog
 Harold Bloom (1930–2019) – americký literární teoretik
 Harold Pinter (1930–2008) – anglický dramatik, básník, herec a politický aktivista
 Harold Connolly (1931–2010) – americký atlet
 Harold Kushner (* 1935) – americký rabín
 Harold Kroto (1939–2016) – anglický chemik
 Hide the Pain Harold (* 1945, vlastním jménem András Arató) – meme osobnost
 Harold Ivory Williams (1949–2010) – americký hudebník
 Harold Perrineau mladší (* 1963) – americký herec

jiný význam
 Harold (Nápravník) – opera Eduarda Nápravníka
 Harold v Itálii – symfonie Hectora Berlioze
 Harold – jedna z řady kráterových jamek uvnitř kráteru Davy na Měsíci

podobné
 Herold